Az év magyar műugrója címet 1970 óta ítéli oda a Magyar Úszó Szövetség. A díjat legtöbb alkalommal Némedi Károly (13) valamint Kelemen Ildikó (14) nyerte el.

Díjazottak

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 860–861. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
A magyar sport évkönyve (1974–1993)
Magyar sportévkönyv (1994–2010)

Műugrás
Díjazott magyar sportolók